Henryk Ignacy Kamieński (1777–1831) – generał brygady
 Henryk Michał Kamieński (1813–1866) – filozof, teoretyk ruchu rewolucyjno-demokratycznego
 Henryk S. Kamieński, pseudonim Henryka Steina (1883–1937) – polski działacz komunistyczny, historyk i publicysta

Zobacz też 
 Henryk Kamiński